Агаццари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Агаццари, Агостино (1578—1640) — итальянский композитор.
 Агаццари, Стефано (1354—1433) — итальянский монах-августинец.
 Агаццари, Филиппо (1339—1422) — итальянский писатель и монах-августинец.